Фінал кубка Англії з футболу 1999 — 118-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Манчестер Юнайтед» і «Ньюкасл Юнайтед».

Шлях до фіналу

Матч

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1999
Англія
Травень 1999
1999 в англійському спорті